25. Европско првенство у атлетици одржано је од 15. до 21. августа 2022. године у Минхену, (Немачка), како је одлучено од стране Европске атлетске асоцијације (ЕАА).

Такмичење је било одржано на Олимпијском стадиону у 50 дисциплина, а учествовала су 1.495 такмичара из 48 земаља.

Календар такмичења 
Програм по датумима и дисциплинама.

Земље учеснице 
Учествовала су 1.495 такмичара (782 мушкарца и 713 жена) из 48 земаља. Спортистима из Русије и Белорусије забрањено је да се такмиче на Европском првенству 2022. због рата у Украјини.

  Азербејџан 4 
  Албанија 1 
  Андора 1 
  Аустрија 14
  Белгија 61
  Босна и Херцеговина 2
  Бугарска 6
  Гибралтар 2
  Грузија 2 
  Грчка 40
  Данска 28 
  Естонија 12
  Избеглички тим 2
  Израел 15
  Ирска 38
  Исланд 3
  Италија 98
  Јерменија 2 
  Кипар 7
  Косово 2
  Летонија 8 
  Литванија 19
  Луксембург 4
  Мађарска 46
  Македонија 2 
  Малта 2 
  Молдавија 7
  Немачка 120
  Норвешка 46
  Пољска 80
  Португалија 45
  Румунија 21
  Сан Марино 2
  Словачка 19
  Словенија 22
  Србија 14
  Турска 41
  Уједињено Краљевство 116
  Украјина 53
  Финска 75
  Француска 99
  Холандија 59
  Хрватска 11
  Црна Гора 2 
  Чешка 53 
  Швајцарска 48
  Шведска 52
  Шпанија 89

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Биланс медаља 

 Биланс медаља, укупно

Референце

Спољашње везе 

Home page  
European Championships website 
EAA Official website 

Спорт у Минхену
Спорт у 2022.